Jean-Baptiste Barrière ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Barrière (Komponist, 1707) (1707–1747), französischer Komponist und Cellist
 Jean-Baptiste Barrière (Komponist, 1958) (* 1958), französischer Komponist